Annenhof steht für:
 Annenhof (Bad Saarow), Ortsteil der Gemeinde Bad Saarow im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg
 Annenhof (Jerichow), Ortsteil der Stadt Jerichow im Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt
 Annenhof (Lübs), Ortsteil der Gemeinde Lübs im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Annenhof (Nossendorf), Ortsteil der Gemeinde Nossendorf im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Annenhof (Rodenbek), Ortsteil der Gemeinde Rodenbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein
 Annenhof (Templin), Wohnplatz der Stadt Templin im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Annenhof (Wandlitz), Ortsteil der Gemeinde Wandlitz im Landkreis Barnim in Brandenburg

sowie:
 Annenhof, Kreis Labiau, Ostpreußen, seit 1946: Rybkino (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Annenhof, Kreis Mohrungen, Ostpreußen, seit 1945: Anin (Morąg), Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Annehof, Kreis Osterode, Ostpreußen, nach 1945: Góry Uzdowskie, untergegangener Ort im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch
 Annahof